Podgorani su naseljeno mjesto u gradu Mostaru, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Zemljopis 

Podgorani su smješteni u podnožju Prenja, oko 15 kilometra sjeverno od Mostara. Podgorani su danas jedno od najvećih sela u Bijelom Polju.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Mostar